Rooker ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Rooker, Baron Rooker (* 1941), britischer Politiker und Life Peer
 Michael Rooker (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler